Santa Llogaia o Leocàdia de Toledo, noia de Toledo martiritzada durant les persecucions de Dioclecià venerada com a santa per diverses confessions cristianes 
 Santa Llogaia d'Àlguema, municipi a la comarca de l'Alt Empordà 
 Santa Llogaia de Bellpui, església al municipi de les Valls d'Aguilar 
 Santa Llogaia d'Espot, església parroquial del poble d'Espot, a la comarca del Pallars Sobirà
 Santa Llogaia del Terri, entitat de població al municipi de Cornellà del Terri
 Habitatge al carrer Santa Llogaia, 40 (Figueres), edifici al número 40 del carrer Santa Llogaia del municipi de Figueres (Alt Empordà) 
 Església de Santa Llogaia d'Àlguema, església parroquial al nucli de Santa Llogaia d'Àlguema (Alt Empordà)

 Església de Santa Llogaia del Terri, església parroquial al nucli de Santa Llogaia del Terri (Alt Empordà)